In 2019 werd de 63ste Campeonato Gaúcho Divisão de Acesso gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Rio Grande do Sul. De competitie werd georganiseerd door de FGF en werd gespeeld van 16 februari tot 23 mei. Ypiranga de Erechim werd kampioen en promoveerde net als de vicekampioen Esportivo naar de hoogste klasse van het Campeonato Gaúcho.

Eerste fase

Groep A

Groep B

Tweede fase

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Gaúcho
Gau